Roosevelt Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Roosevelt Hall (Minnesota), ID-Nr. 85001819
 Roosevelt Hall (Washington), ID-Nr. 97001084